Loughran est un patronyme porté notamment par :
 Beatrix Loughran (1900-1975), patineuse artistique américaine ;
 Eamonn Loughran (1970- ), boxeur nord-irlandais ;
 James Loughran (né en 1931), chef d'orchestre écossais ;
 Jonathan Loughran (1966- ), acteur américain ;
 Marco Loughran (1989- ), nageur britannique ;
 Peter Loughran (1938 - ), écrivain irlandais ;
 Tommy Loughran (1902-1982), boxeur américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais